Pogrom w Safedzie – pogromy ludności żydowskiej do których doszło w mieście Safed:

 Pogrom w Safedzie (1517)
 Pogrom w Safedzie (1834)
 Pogrom w Safedzie (1838)
 Pogrom w Safedzie (1929)